Футбол — разом з хокеєм найпопулярніший вид спорту в Словаччині. Головний керівним органом словацького футболу є Словацький футбольний союз (СФС), що набула статусу національної асоціації у 1993 році.

Найбільшими досягненнями українського футболу за роки незалежності є, насамперед, участь збірної команди країни в фінальних частинах Чемпіонату світу з футболу.

Історія 
Словацький футбол це суміш різних футбольних шкіл, які суттєво вплинули на столітню історію футболу в Словаччині. Появившись в часи Австр-угорської імперії, за сприяння угорських та німецьких національних громад рух спортивних товариств перетворив футбол у вид колективного дозвілля та відпочинку в краю словаків, русинів-українців та угорців.

Коли ж сформувалася Чесько-Словацька співдружність  на початку 21-століття - футбол почав виходити з-під опіки національних товариств і став міжетнічним об'єднавчим фактором. Навіть короткий відрізок самостійності (в часи 2 світової війни) не протиставив громади одна одній. Потім прийшов період значного розвитку футболу - як виду спорту та дозвілля жителів Чехословаччини, і як соціальний складник соціалістичних формацій того часу.

Лише з фактичним набуттям статусу незалежної держави, футбол в Словаччині перейшов на рейки повної самостійності. Якщо в перші роки, позбавившись конкуренції зі сторони чеського футболу, було сутужно то подальші кроки до зближення з європейськими суспільствами спричинили до інтенсивного розвитку інфраструктури та спорту в Словаччині, і футболу зокрема.

Проникнення 
Футбол своїм проникненням на територію Словаччини зобов'язаний тогочасній моді на відпочинково-гімнастичні товариства, які, появившись наприкінці ХІХ століття, захопили своїм рухом майже всю центральну Європу. Чи не в кожному населеному пункті молодь гуртувалася довкола цих перших ластівок спортивного руху, зокрема.

Невдовзі до цих молодіжних секцій аматорів спорту почали приставати особи, що розказували та показували нові спортивні види, які вони бачили у своїх мандрівках світом чи під час навчання у світових центрах (Парижі, Берліні, Лондоні). Саме так, до Австро-Угорської імперії потрапили перші оповіді та навчителі нової англійської забавки - гри з м'ячем. Провісниками футболу і Відні стали студенти місцевих навчальних закладів та поселенці (робітники) з Англії, які створили на початку 90-х років перші ігрові клуби «Ферст Вієнна» («First Vienna FC») a «Вієнна Крикет» («Vienna Cricket and Football Club»). За ними, гру підхопили, вічно амбітні, двійники Відня - угорські еліти, які вже наступного року сформували свої спортивні дружини з-поміж студентів Будапешта.

Масове захоплення гімнастикою та спортом зі столичних міст перекинулося до провінцій, а за ними невтомно крокували ігрові види та команди. Тому вже наприкінці 90-х років ХІХ століття аматори гри в м'яч виступали на місцевих фестивалях та святах зі своїми показовими іграми. Саме так і дійшли дані до сучасників щодо першого показового футбольного матчу в Словаччині. 25 травня 1898 року на спортивному святі угорців у Пряшові виступили в показовій грі дві команди з Будапешта, лідери угорського футболу: «Будапешт Торна Клуб (БТК)» («Budapesti Torna Club») та «Обудай ТЕ» («Óbudai Torna Egylet»).

Перша задокументована футбольна зустріч 
Організатор спортивних свят угорців та перших футбольних показових виступів професор університету Ференц Пете (Ferenc Pethe), надихнувся позитивними відгуками про те видовище і заповзявся організувати й собі кілька команд в ріднім краю. Тому вже через кілька місяців в Пряшеві постала перша футбольна дружина під назвою «Eperjesi Torna és Vívó Egyesület», або ж скрочено ЕТВЕ, сучасний клуб «Татран». Десь в ті ж часи поставала і перша футбольна дружина в Братиславі «PTE Bratislava», теперішній клуб «Петржалка». Того ж року між цими угорськими нацональними колективами пройшла перша офіційна гра, яка закінчилася перемогою братиславців 2:1 Тим не менш, перші паростки футболу в Словаччині несли за собою угорську епоху, оскільки в авангарді цієї спортивної гри стояла саме угорська еліта, яка після клубів гімнастики та фехтування захопилася футболом.

Система ліг словацького футболу

Примітки

Посилання 
 Словацький футбольний союз
 Фільм про футбол в Словаччині
 З історії футболу в Словаччині
 Про початок футболу в Словаччині